De eigenlijke naam van Crispijn van Viterbo
 De dubbele woning Fioretti en Serenella aan de Mercatorlaan 8 en 10 te Klemskerke (B)
 Een muziekstuk van Girolamo Frescobaldi
 De Fioretti of "Bloempjes" van Franciscus van Assisi, een bundel 14e-eeuwse vertellingen	
 Fioretti College (Noord-Brabant), een school voor mavo, vmbo en pro in de Nederlands plaats Veghel
 Fioretti College (Zuid-Holland), een scholengemeenschap in de Nederlandse plaatsen Lisse en Hillegom